Ушман:
 Ушман (посёлок при станции) — посёлок при одноимённой станции в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Ушман (река, Татарстан) — река в Татарстане.
 Ушман (река, Забайкальский край) — река в Забайкальском крае.
 Ушман (станция) — железнодорожная станция в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.